Příjmení Becher nosí více osobností:

 Bernd a Hilla Becherovi – němečtí fotografové
 David Becher (1725–1792) – karlovarský lékař a balneolog
 Franz Becher (1796–1884) – rakouský politik německé národnosti z Čech
Johann Joachim Becher (1635–1682) – německý učenec, lékař a alchymista, známý jako autor flogistonové teorie
 Johannes Robert Becher (také Johannes R. Becher; 1891–1958) – německý básník a komunistický politik

jiné
 Becherova vila – vila Gustava Bechera v Karlových Varech
 Becherovka – český bylinný likér, vyráběný v Karlových Varech společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka
 Becherov – obec na Slovensku v okrese Bardejov

podobné
 Bacher – rozcestník